Uefa Nations League 2018/2019 var den första säsongen av Uefas landslagsturnering Nations League. Samtliga 55 medlemmar i Uefa var berättigade att tävla i 2018/2019 års upplaga. I A-divisionen tävlade de fyra gruppvinnarna om att bli Uefa Nations League-mästare genom ett utslagsspel som avgjordes i enkelmöte, där ett värdland utsågs bland de fyra kvalificerade nationer. Lagen konkurrerade till en början om upp- och nedflyttning mellan de fyra divisionerna och gruppspelsmatcherna spelades som hemma- och bortamatcher. I september 2019 meddelande UEFA att turneringen skulle göras om till nästa säsong. Nationer som vunnit deras grupper, samt grupptvåorna (I division B, C och D) flyttades upp till nästa division. Därmed sker ingen nedflyttning till en lägre division.

Lag som misslyckas att kvalificera sig till EM 2020 via ordinarie kvalspel kommer via Nations League att kvalificera sig till playoff till EM 2020.

Nationer och format

Alla 55 medlemmarna i Uefa var berättigade att tävla i 2018/2019 års upplaga av Uefa Nations League. De 55 nationerna delades upp i fyra "ligor" eller divisioner, 12 lag i division A, 12 lag i division B, 15 i division C och 16 i division D. Indelningen för denna säsongen baserades på nationernas koefficientpoäng, de med högst rankingpoäng placerades i division A etc.

League A

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

League B

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

League C

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Ranking av grupptreor

League D

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Ranking av grupptreor

Slutställning

Kval till EM 2020

Denna säsong av Uefa Nations League är kopplad till kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020. Den huvudsakliga kvalificeringsturneringen för EM börjar i mars 2019 men efter att kvalificeringen avslutats kommer playoff-matcher att spelas med deltagare utifrån resultaten i Uefa Nations League 2018/2019. De fyra bästa lagen från varje division som inte kvalificerat sig för EM genom ordinarie kvalspel gör upp om en plats i EM genom spel i fyra olika slutspelsträd (A, B, C och D). Om det inte finns tillräckligt med lag för att fylla en divisions slutspelsträd går platsen till nästkommande lag i den sammanlagda rankingen för turneringen. En gruppvinnare kan dock inte ställas mot ett lag från en högre division. Totalt kommer fyra lag från Uefa Nations League 2018/2019 att kvalificera sig till EM.

Lag som är garanterade minst playoff (kan fortfarande kvalificera sig direkt)

Referenser

Uefa Nations League
Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Europa
2019 i Europa